Krępulec (medycyna sądowa)
 Krępulec (opaska uciskowa)
 Krępulec – zespół muzyczny